Abu-Zakariyyà al-Janawuní, savi ibadita del Djabal Nafusa
 Abu-Zakariyyà Yahya ibn Abi-Bakr al-Warjilaní, historiador ibadita
 Abu-Zakariyyà Yahya ibn Muhàmmad, nom d'Ibn Khaldun
 Abu-Zakariyyà Yahya I, governador almohade d'Ifríqiya